ROLLBACK (от roll back — ) — оператор языка SQL, который применяется для того, чтобы:

 отменить все изменения, внесённые начиная с момента начала транзакции или с какой-то точки сохранения (SAVEPOINT);
 очистить все точки сохранения данной транзакции;
 завершить транзакцию;
 освободить все блокировки данной транзакции.

Для успешного завершения всех изменений транзакции применяется оператор COMMIT.

Пример 
Для добавления записи к таблице MyTable и последующей отмены этого действия нужно ввести следующие команды:

BEGIN TRANSACTION WORK;
INSERT INTO MyTable VALUES ('50', 'some string');
ROLLBACK WORK;

Литература

Ссылки 
 COMMIT , Database SQL Reference, Oracle
 COMMIT, DB2 SQL, IBM
 Простая транзакция базы данных Oracle

Ключевые слова SQL
Статьи с примерами кода SQL